Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii jazzowy muzyk roku / jazzowy artysta roku.

W 2012 wyróżnienie w kategorii „jazzowy muzyk roku” przyznano po raz ostatni. Od 2013 przyznawana jest nagroda w kategorii „jazzowy artysta roku”.

Lata 1997-1999

Lata 2000-2009

Lata 2010-2020

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Muzyk, jazzowy
Nagrody jazzowe